Автономная сенсорная меридиональная реакция — феномен восприятия.

АСМР также может означать:

 Американское общество горного дела и мелиорации — профессиональное общество.
 Халид аль-Асмр — гражданин Иордании, который содержался в лагере для задержанных в заливе Гуантанамо.
 ASMR — песня 21 Savage из альбома «I Am Greater than I Was».
 Ускорение высвобождения сейсмического момента при прогнозе землетрясений.
 Возрастной коэффициент смертности, уровень смертности.